Gerhard von Clairvaux ist der Name folgender Personen:

* Gerhard von Clairvaux (Kämmerer) (um 1089–1138), Bruder des Bernhard von Clairvaux, Zisterziensermönch, Seliger
 Gerhard von Clairvaux (Abt) (um 1120–1177), italienischer Zisterziensermönch und Märtyrer, Seliger